

Жінки 
 Башинська Надія (* 2003) — українсько-канадська танцівниця на льоду. Виступає на міжнародних змаганнях за Канаду.

Чоловіки 
 Башинський Віктор Антонович (1936—2018) — український письменник, поет-пісняр, прозаїк, заслужений журналіст України.
 Башинський Володимир Георгійович — начальник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, доктор технічних наук, полковник Збройних сил України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Башинський Еспер Іванович — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Башинський Роман Сергійович — генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки